МСД: аббревиатура. В «расшифровке» может означать:

 МСД — мотострелковая дивизия.
 МСД — московский скоростной диаметр.